Појам Ђула Андраши може да се односи на:
 Ђула Андраши Старији,
 Ђула Андраши Млађи,